Litoria lutea – gatunek nadrzewnego płaza bezogonowego z podrodziny Litoriinae w rodzinie Pelodryadidae.

Występowanie 
Płaz ten żyje w Papui-Nowej Gwinei i Wyspach Salomona, od Buki na północy zaczynając, na Isabel i Nowej Georgii na południu kończąc.

Zwierzę to preferuje tereny nizinne i nie pojawia się na wysokościach wyższych, niż zaledwie 50 metrów nad poziomem morza.

Stworzenie to żyje pośród koron drzew lasu deszczowego, ale zamieszkuje także bagna na jego dnie.

Rozmnażanie 
Zwierzę to potrafi rozmnażać się na drzewach, gdzie żyje, chociaż jest uzależnione od środowiska wodnego. Samica składa jaja na liściach. Wykluwające się później kijanki spadają do położonych niżej zbiorników wodnych w np. w dziuplach drzew.

Status 
Liczebność prawdopodobnie ulega zmniejszeniu.

Główne zagrożenie dla tego gatunku to wylesianie.

Przypisy 

Pelodryadidae
Płazy Australii
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1887 roku